Суворовский сельский округ

Брянская область 

 Суворовский сельский административный округ Погарского района

Краснодарский край 

 Суворовский сельский округ Усть-Лабинского района